Hüttl Tivadar (1841–1910) fővárosi bizottsági tag, kereskedelmi tanácsos, porcelán-nagykereskedő, porcelángyáros
 Hüttl Tivadar (1884–1955) sebész, felsőházi tag, egyetemi tanár
 Hüttl Tivadar (1919–1990) sebész, címzetes egyetemi tanár
 Hüttl Tivadar (1953) sebész, kardiológus